GIF steht als Abkürzung für:
 Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen, ein Dokument bei der Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen in der Europäischen Union
 Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, eine spanische Eisenbahn-Infrastrukturgesellschaft
 Flughafen Gilbert in Winter Haven im US-Bundesstaat Florida nach dem IATA-Code
 Graphics Interchange Format, ein Grafikformat zur Komprimierung von Bildern
 German-Israeli Foundation for Scientific Research & Development

Gif steht als Abkürzung für:
 Generation IV International Forum, ein internationaler Verbund zur Erforschung der nächsten Generation von Kernkraftwerken

Gif steht geografisch für:
 Gif-sur-Yvette, Stadt im französischen Département Essonne
 Kanton Gif-sur-Yvette im französischen Département Essonne

gif steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V., Vereinssitz Wiesbaden
 Gesellschaft für Industrieforschung mbH, Hauptsitz in Alsdorf bei Aachen

GIF